Lucio Domicio Enobarbo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma

 Lucio Domicio Enobarbo (cónsul 94 a. C.).— Cónsul en el año 94 a. C.
 Lucio Domicio Enobarbo (cónsul 54 a. C.).— Cónsul en el año 54 a. C. Tatarabuelo de Nerón
 Lucio Domicio Enobarbo (cónsul 16 a. C.).— Cónsul en el año 16 a. C. Abuelo de Nerón
 Lucio Domicio Enobarbo (emperador).— Nombre de nacimiento del emperador Nerón.